Сент-Андре́-де-ла-Рош () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Ницца-7. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Ницца-13 (округ Ницца).

Площадь коммуны — 2,86 км², население — 4561 человек (2006) с тенденцией к росту: 5346 человек (2012), плотность населения — 1869,2 чел/км².

Население

Экономика 
В 2010 году из 3205 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 2380 были экономически активными, 825 — неактивными (показатель активности 74,3 %, в 1999 году — 68,3 %). Из 2380 активных трудоспособных жителей работали 2175 человек (1136 мужчин и 1039 женщин), 205 числились безработными (103 мужчины и 102 женщины). Среди 825 трудоспособных неактивных граждан 286 были учениками либо студентами, 224 — пенсионерами, а ещё 315 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 1900 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 3469,0 человек. При этом медиана доходов составила 18 тысяч 168 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки